Llallagua (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Llallagua (plaats), een plaats in deze gemeente